Fenilesi – abitanti di Campiglione-Fenile
Fenilesi – abitanti di Fenili Belasi